Termini peut désigner :

 Termini Imerese, ville italienne de Sicile ;
 La station Termini du métro de Rome ;
 La gare ferroviaire Termini à Rome ;
 Guia Termini (1985-), une femme politique italienne.